Hans Folz, un chanteur de la fin du  ;
Robert Folz (1910-1996) est un historien français, spécialiste de l'époque carolingienne ;
Jean-Martin Folz (né en 1947), fils de Robert, est un homme d'affaires français, notamment président de Béghin-Say puis de PSA.